Název Lomský potok má více vodních toků:

 Lomský potok (přítok Dědiny) – levostranný přítok Dědiny v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lomský potok (přítok Hamerského potoka) – levostranný přítok Hamerského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Lomský potok (přítok Kleštínského potoka) – pravostranný přítok Kleštínského potoka v okrese Český Krumlov
 Lomský potok (přítok Koprovnice) – levostranný přítok Koprovnice na Slovensku v Banskobystrickém kraji
 Lomský potok (přítok Mže) – pravostranný přítok Mže v okrese Tachov
 Lomský potok (přítok Radčického potoka) – levostranný přítok přeložky Radčického potoka (Klášterský nebo též Loučenský potok) v okrese Most
 Lomský potok (přítok Rohozné) – pravostranný přítok Rohozné v okrese Pelhřimov